El Torneig de Bucarest 2014, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de juliol de 2014 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

La tennista local Simona Halep va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014